Распопова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Распопова, Валентина Александровна (род. 1906) — советский врач-педиатр. Герой Социалистического Труда (1978). 
 
 Распопова, Ольга Владимировна (род. 1978) — российская бегунья на средние дистанции.